OREX steht für:
 Orbital Re-entry Experiment, NASDA-Wiedereintrittsdemonstrator im Projekt Hope X, siehe Hope X #OREX

Orex steht für:
 rumänische Uhrenmarke von Mecanică Fină

Siehe auch:
 OSIRIS-REx
 Horex

Abkürzung